Die Citi Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Washington, D.C. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 27. Juli bis 4. August 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Swetlana Kusnezowa im Einzel und die Paarung Han Xinyun/Darija Jurak im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Citi Open 2019 fand vom 27. bis 28. Juli 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Washington, D.C.